

Geografia 
 Australia
 Banks – sobborgo di Canberra
 Canada
 Banks – isola del Mar Glaciale Artico
 Nuova Zelanda
 Penisola di Banks – penisola sulla costa orientale dell'Isola del Sud
 Regno Unito
 Banks – villaggio della parrocchia civile di North Meols, West Lancashire
 Stati Uniti d'America
 Banks – città della Contea di Pike, Alabama
 Banks – città della Contea di Bradley, Arkansas
 Banks – census-designated place statunitense situato nella contea di Boise nello stato dell'Idaho
 Banks – township della Contea di Antrim, Michigan
 Banks – città della Contea di Washington, Oregon
 Banks – township della Contea di Carbon, Pennsylvania
 Banks – township della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Vanuatu
 Banks – gruppo di isole della provincia di Torba

Persone 

 Elizabeth Banks – attrice statunitense
 Jillian Rose Banks – nota semplicemente come Banks, cantautrice statunitense 
 Marcus Banks – ex cestista statunitense
 Monty Banks – attore, regista e produttore cinematografico italiano
 Peter Banks – chitarrista britannico, membro degli Yes
 Robb Banks – rapper statunitense
 Sasha Banks – wrestler statunitense 
 Walker Banks – ex cestista statunitense
 Willie Banks – ex triplista statunitense

Altro 
 13956 Banks – asteroide della fascia principale
 Delia Banks – personaggio della serie televisiva statunitense Ghost Whisperer - Presenze
 Ned Banks – personaggio della serie televisiva statunitense Ghost Whisperer – Presenze

Pagine correlate 
 Robert Banks